En Pologne, Niwy peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Niwy, un village dans le powiat de Bydgoszcz
 Niwy, un village dans le powiat de Sępólno

 dans la voïvodie de Łódź
 Niwy, un village dans le powiat de Bełchatów
 Niwy, un village dans le powiat de Piotrków

 dans la voïvodie de Lubusz
 Niwy, un village 

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Niwy, un village 

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Niwy, un village 

 dans la voïvodie de Silésie
 Niwy, un village dans la gmina Herby
 Niwy, un village dans la gmina Woźniki